Кангасниеми:

 Кангасниеми — муниципалитет (община) в Восточной Финляндии.
 Кангасниеми, Каарло (род. 1941) — финский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
 Кангасниеми, Тайсто (1924—1997) — финский борец, призёр Олимпийских игр.